Hitler peut faire référence à :

Patronyme 

 Adolf Hitler, homme politique allemand
Certaines personnes de sa famille :
 Eva Hitler née Braun, épouse
 Alois Hitler, père
 Alois Hitler, demi-frère
 Angela Hitler, demi-sœur
 Bridget Hitler née Dowling (sujet britannique), belle-sœur (épouse d'Alois, son demi-frère)
 Heinrich Hitler (1920 - 1942), sous-officier allemand de la Seconde guerre mondiale, neveu 
 Klara Hitler née Pölzl, mère
 Paula Hitler, sœur
 William Patrick Hitler, neveu, fils d'Alois, son demi-frère, et de Bridget
 Hedwig Hitler née Heidemann, seconde épouse de son demi-frère Alois
 Heinz Hitler, neveu, fils d'Alois et de sa seconde épouse, Hedwig

Sans lien de parenté avec Adolf Hitler :
 Semion Hitler (1922-1942), juif ukrainien

Comme prénom (sans lien de parenté également) :
 Adolf Hitler Uunona, homme politique namibien
 Adolf Lu Hitler Marak, homme politique indien
 Hitler Cigarruista (1970), journaliste panaméen

Surnom 
  (1949-2001), chef nationaliste zimbabwéen.

Référence 
Référence à Adolf Hitler :
 Le salut hitlérien, variante du salut romain adopté par le parti nazi comme signe de fidélité à son chef Adolf Hitler
 Jeunesses hitlériennes (Hitlerjugend), une organisation paramilitaire nazie qui a existé de 1922 à 1945
 Les carnets d'Adolf Hitler, prétendus « journaux intimes » d'Adolf Hitler
 L'hitlérisme est le nom parfois donné à la doctrine nazie, dont les partisans sont les hitlériens.

Cinéma et télévision 

 Hitler et sa clique (The Hitler Gang) est un film américain réalisé par John Farrow en 1944.
 La Vie d'Adolf Hitler (Das Leben von Adolf Hitler) est un film documentaire allemand réalisé par Paul Rotha en 1961.
 La Vie privée d'Hitler est un film américain réalisé par Stuart Heisler en 1962.
 Black Fox: The Rise and Fall of Adolf Hitler est un film documentaire américain réalisé par Louis Clyde Stoumen en 1962.
  est un film britannique réalisé par  en 1972.
 Les Dix Derniers Jours d'Hitler (Hitler: The Last Ten Days) est un film britannico-italien réalisé par Ennio De Concini en 1973.
 Hitler, un film d'Allemagne (Hitler - ein Film aus Deutschland) est un film franco-germano-britannique réalisé par Hans-Jürgen Syberberg en 1977.
  est un film indien réalisé par Siddique en 1996.
  est un film indien réalisé par Muthyala Subbaiah en 1997.
  est un film indien réalisé par T.L.V. Prasad en 1998.
 Hitler : La Naissance du mal (Hitler: The Rise of Evil) est un téléfilm américano-canadien réalisé par Christian Duguay en 2003.
 Mon Führer : La Vraie Véritable Histoire d'Adolf Hitler (Mein Führer - Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler) est un film allemand réalisé par Dani Levy en 2007.

Autres œuvres 
 Hitler, manga de Shigeru Mizuki
 Mon ami Hitler, pièce de Yukio Mishima

Références